Lista das 283 comunas do departamento francês de Finistère.

 (CUB) Communauté urbaine de Brest, crested in 1973.
 (CAQ) Communauté d'agglomération Quimper Communauté, crested in 2000.
 (CAM) Communauté d'agglomération du Pays de Morlaix, crested in 2000.

|}

Finistère